Petravičius ist der Familienname folgender Personen:

 Deimantas Petravičius (* 1995), litauischer Fußballspieler
 Marijonas Petravičius (* 1979), litauischer Basketballspieler
 Viktoras Petravičius (1906–1989), litauischer Holzschneider und Maler